Крючки — название населённых пунктов:

Россия 
 Крючки — посёлок в Третьяковском районе Алтайского края.
 Крючки — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Крючки — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Крючки — деревня в Порховском районе Псковской области.

Украина 
 Крючки — посёлок в Балаклейском районе Харьковской области.